Алисса Джин «Элли» Гонино () — американская актриса, певица и автор-песен. Наиболее известна своим участием в телесериале «Игра в ложь», где сыграла роль Лорел Мёрсель и в телесериале канала ABC Family «10 причин моей ненависти», где сыграла роль Мишель. С 2007 по 2011 годы была участницей девичьей группы .

Ранняя жизнь 
Гонино родилась около 1990 года и выросла в Рокуолле, штат Техас. Её родители Джон и Линда Гонино владеют центром здоровья в , Техас. В возрасте семи лет Элли начала осваивать классическую скрипку и брать уроки классического балета. Большую часть своего детства провела на выступлениях в различных кантри-фестивалях, проходивших на концертной площадке , и продолжала играть на скрипке и мандолине, петь и исполнять в том числе йодль. В школьные годы Гонино заинтересовалась музыкальным театром. На втором году обучения она ушла из средней школы, чтобы перебраться в Лос-Анджелес, где продолжила музыкальную карьеру, обучаясь при этом актёрской игре. В шестнадцать лет она получила .

Карьера

Музыка 
В 2007 году вошла в состав девичьей группы , созданную продюсером Vitamin C. Летом 2010 года, после выпуска сингла «Dancin' Around the Truth», записанного совместно с , The Stunners выступили на разогреве у Джастина Бибера во время его тура My World Tour. После этого группа распалась. В настоящее время Гонино выступает с группой The Good Mad, которая снялась в сериале «Игра в ложь», где также снимается и сама Гонино. Кроме того, Гонино исполнила главную женскую роль в видео «Be Your Everything» (2012) группы Boys Like Girls.

В 2015 году Гонино выпустила мини-альбом Hollywood High, включавший сингл «Vamp».

Актёрская карьера 
Как актриса, Гонини снялась в таких сериалах как, «Нетакая», «», «Всё тип-топ, или Жизнь на борту» и «Обмани меня», а также исполняет постоянную роль Мишель в сериале канала Freeform «10 причин моей ненависти».

В 2011—2013 годах снималась в сериале ABC Family «Игра в ложь», где исполнила роль Лорель Мёрсер. В 2012 году вместе с коллегой по «10 причин моей ненависти» Меган Мартин снялась в фильме «». В 2013 году сыграла эпизодическую роль в комедийной драме «Увидимся в Вальгалле» с Сарой Хайленд. В 2014 году Гонино сыграла главную роль в телесериале-драме  «». В 2015 году проходила кастинг на роль Сэм для пятого сезона сериала «Папочка», но впоследствии эта роль досталась Даниэлле Моне.

Фильмография

Дискография

Мини-альбом

Сингл

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Дети-певцы США
Актрисы телевидения США
Поп-вокалисты США